Алекса́ндр Ива́нович Семёнов (1856—1909) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился в Пензе. Учился в Первом Петербургском реальном училище, затем в Императорской Академии художеств (1876—1883). Получил медали Академии художеств: малая серебряная медаль (1880), большая серебряная (1881), малая золотая (1882) за программу «Проект театра на 2000 человек в столичном городе на открытой площади». Звание классного художника 1-й степени (1883). Звание академика (1887) за «проект пассажирского здания конечной станции железной дороги в столице».

Работал в Техническо-строительном комитете МВД (с 1884), Главном инженерном управлении (1886). Состоял архитектором Елагина и Петровского дворцов (1880-е), Петергофского дворцового управления (1891–1909).

Член Петербургского Дамского лазаретного комитета (с 1886), попечитель Петергофского детского приюта (с 1904) и многих других комитетов и братств. Был награждён орденом Св. Станислава I степени.

Проекты и постройки

Санкт-Петербург и пригороды 
 Новый дворцовый госпиталь в Петергофе; 
 Здания на царской ферме в Александрии (Петергоф);
 Казачьи конюшни, караульный домик для офицеров, церковь при Петергофской богадельне; 
 Дачи Корпуса и Сан-Галли в Старом Петергофе;
 Особняк Н. А. Михайлова-Крюкова (расширение). Улица Черняховского, 33 (1883); 
 Училище фельдшериц и лекарских помощниц. Служебный корпус. 2-я Советская улица, 6 — Суворовский проспект, 4 (1884); 
 Хирургический барак и павильоны Дамского лазаретного комитета. 2-я Советская улица, 4 — 3-я Советская улица, 3 (1886).
 Ремонт и реставрация дворцовых зданий и сооружений Петергофского дворца.

Уфа 
 Александро-Невская часовня (1890, не сохранилась).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга